Rio Tinto bezeichnet:
 Río Tinto, einen Fluss in Spanien
 Rio Tinto (Gondomar), Gemeinde im Concelho de Gondomar in Portugal
 Rio Tinto (Esposende), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Esposende in Portugal
 Rio Tinto (Paraíba), Gemeinde in Brasilien
 Rio Tinto Group, eine multinationale Bergbaugesellschaft